Saint-Ellier est le nom de plusieurs communes françaises :

Toponymie 
 Saint-Ellier-du-Maine commune française de la Mayenne. 
 Saint-Ellier-les-Bois, commune de l'Orne.
 Saint-Ellier, ancienne commune française de Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance.

Homonymie de toponyme